Berlinghof ist der Familienname folgender Personen:

 Regina Berlinghof (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Sophie Berlinghof (1910–2002), deutsche Widerstandskämpferin und Kommunalpolitikerin
 Ursula Berlinghof (* 1961), deutsche Schauspielerin